Виктор Гарсия:

 Виктор Г. Гарсия III — филиппинский дипломат
 Виктор Гарсия () — испанский певец в стиле пауэр-метал
 Виктор Мануэль Гарсия Вальдес — кубинский художник
 Виктор Алехандро Гарсия Перес — мексиканский певец
 Виктор Андрес Гарсия Белаунде () — перуанский политик